Morea kan avse:

Morea – en grekisk halvö, numera kallad Peloponnesos
Despotatet Morea – en provins inom det Bysantinska riket
Morea (nymf) – en av hamadryaderna i grekisk mytologi
 Moreakriget – ett krig 1684–1699 i sydöstra Europa

de:Morea
en:Morea
he:מוראה
nl:Morea
pt:Moreia (região)
ru:Морея
zh:摩里亞